Bass Island ist der Name mehrerer Inseln bzw. Inselgruppen.

In den Vereinigten Staaten:

 Bass Island (Georgia)
 Bass Island (Illinois)
 Bass Island (Cumberland County, Maine)
 Bass Island (York County, Maine)
 Bass Island (Missouri)
 Bass Island (New Hampshire)
 Bass Island (Jefferson County, New York)
 Bass Island (Warren County, New York)
 Bass Island (Ohio)
 Bass Island (South Carolina)
 Bass Island (Texas)
 Bass Island (Wisconsin)

Im Inselstaat Salomonen:

 Bass-Inseln (auch Bass Islands genannt)

In Französisch-Polynesien
 Bass-Inseln, Namensvariante der Inselgruppe Marotiri

siehe auch
 Bass Rock (Begriffsklärung)